

Cinema 
 Hiroshima mon amour – film del 1959 diretto da Alain Resnais

Letteratura 
 Hiroshima mon amour – libro del 1960 di Marguerite Duras

Locali 
 Hiroshima Mon Amour – storico locale alternativo di Torino

Musica 
 Hiroshima Mon Amour – gruppo musicale new wave italiano
 Hiroshima mon amour – EP degli Hiroshima Mon Amour del 1999
 Hiroshima mon amour – singolo degli Ultravox del 1977
 Hiroshima mon amour – brano musicale di Violetta Villas